Springmaus bezeichnet:
 Springmäuse, Familie der Nagetiere (Rodentia)
 Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis), Säugetierart aus der Familie der Langschwanzmäuse (Muridae)
 Springmaus (Improvisationstheater), Bonn